Санэ — бретонский святой ирландского происхождения. День памяти — 6 марта.

Санэ, родом из Гибернии, как и святой Ронан отправился в Арморику со товарищи, чтобы евангелизировать население, испокон веку бывшее верное древним обрядам многобожия.

Он, как сообщается, высадился на континенте в Перцелле (Perzell), нынешней Бертоме (Bertheaume), а затем, продвигаясь по тем краям, остановился в самом сердце леса Лукоса (Lucos), «священном месте», где стояли языческие храмы. Вместе со своими спутниками они сделали из этих храмов христианские святыни, включая первую церковь в Локмария-Плузане. Место, известное как Ар-Клоастр (Ar-Cloastr), недалеко от селения Плузане, стало тем местом, где образовалась община. Санэ, как сообщается, извёл источник, который все ещё полон вод. В Плузане, согласно преданию, он был рукоположен во священника святым Ронаном.

Также сообщается, что два камня, поднятые христианином, которые теперь находятся в поселке Локмария-Плузане, обозначили вход в лес, и в частности — в Лес благодати, в котором каждый беженец был уверен, что там его не будут преследовать.

Санэ умер в уединении в Арморике около 485 года.

Почитание

Епископия Леона 
 , селение названо в честь святого
 Плузане, селение названо в честь святого; покровитель храма, реликварий, источник

Епископия Ванн

Примечания 

Христианские святые V века
Святые по алфавиту
Святые Бретани
Святые Ирландии
Умершие в 485 году